avarok (nép)
 avar nyelv
 Kaukázusi avarok
 Kaukázusi avar ábécé
 Avaricum (kelta neve Avaricon) oppidum

 avar, a talajon összegyűlő, elhalt növényi részekből álló réteg
 Avar, magyar családnév